Dida er tilnavnet for følgende personer:

 Edvaldo Alves de Santa Rosa – tidligere brasiliansk fodboldspiller.
 Nélson de Jesús Silva – tidligere brasiliansk fodboldmålmand.